A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 15. és 19. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. 

A kvalifikáció során az A-szint 3:36,60 másodperc, míg a B-szint 3:39,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első öt helyezettje automatikusan a elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
Minden futam első öt helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 19-én futották.

 Dopping: A bahreini Rasíd Ramzit pozitív mintája miatt utólag megfosztották aranyérmétől.

Jegyzetek

Források 

F01500